Giza kann stehen für:

 Gîza, englische Schreibweise für die drittgrößte ägyptische Stadt Gizeh, auch الجيزة / al-Dschiza, bei Kairo
 Al-Giza, auch al-Dschiza, ägyptisches Gouvernement, siehe Gouvernement al-Dschiza
 Piotr Giza (* 1980), polnischer Fußballspieler
 FF Giza, färöischer Fußballverein; Spielgemeinschaft mit FC Hoyvík
 Giza, eine der weiblichen Hauptfiguren in dem ungarischen Filmdrama Macskajáték (dt. Katzenspiel) von Károly Makk aus dem Jahr 1974